De Sloveense voetbalbeker 2011–2012 (Sloveens: Pokal Slovenije 2011–2012) was de 21ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Slovenië sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek in 1991. Aan het toernooi, dat begon op 23 augustus 2011, deden 28 clubteams mee. De finale werd gespeeld op 23 mei 2012 in het Stožice Stadion in de hoofdstad Ljubljana, waar NK Maribor in de eindstrijd na strafschoppen won van NK Celje. Die club won zo voor de zevende keer in de clubgeschiedenis de nationale beker. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Sloveens voetbalelftal in 2011
 Sloveens voetbalelftal in 2012

2012
Bekervoetbal 2011/12